Chapingo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chapingo, Hidalgo, Huehuetla, 
 Chapingo, Tuzantán, 
 Chapingo, Villa Comaltitlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar